Camille Vervier, Belgisch politicus en edelman
 Karel-August Vervier, Zuid-Nederlands en Belgisch politicus en schrijver

Nederlandse of Vlaamse achternaam